Il doppio  dell'ATP China Challenger International 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale Adam Feeney e Samuel Groth 6–4, 2–6, [10–8].

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (campioni)
  Lee Hsin-han /  Yang Tsung-hua (semifinali)

  Purav Raja /  Laurent Rochette (quarti di finale)
  Hiroki Kondo /  Yi Chu-huan (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

ATP China Challenger International 2012